Recherches graphiques est le nom d'un groupe de graphistes et d'imprimeurs d'art réunis autour du maître d'œuvre Joël Picton à partir de 1951 sous l'influence du peintre Roger Bissière.

Différentes œuvres ont été publiées par cet atelier sis à Carcassonne et à Béziers, dont Mystère laïque d'Hervé Bazin, Balayeurs de lune de Picton lui-même, et Passage de l'ombre de Frédérick Tristan. C'est aussi de cet atelier que sortit entre 1956 et 1958 la revue Structure. L'esprit de ce groupe était voisin de celui du compagnonnage.

Assemblée littéraire